Zeile est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1885-1988), botaniste américaine
Todd Zeile (né en 1965), receveur américain de baseball

Voir aussi

Homonymie de patronyme